Ząbrowo (Stare Pole), een plaats in het Poolse woiwodschap Pommeren
Ząbrowo (Ermland-Mazurië), Noord-Polen
Ząbrowo (Kołobrzeg), in West-Pommeren (Noordwest-Polen)
Ząbrowo (Świdwin), in West-Pommeren (Noordwest-Polen)